

Patronyme 

 Ali Asadov (né en 1956), homme politique azerbaïdjanais ;
 Arif Asadov (né en 1970), footballeur azerbaïdjanais ;
 Elchin Asadov (né en 1987), coureur cycliste azerbaïdjanais ;
 Mahammad Asadov (1941-1991), conseiller d'État du président de l'Azerbaïdjan et ministre de l'Intérieur de la République d'Azerbaïdjan.